Carella ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Carella (* 1949), italienischer Dokumentarfilmer
 Emmanuel Carella (* 1983), australischer Popsänger